

Persone
Abbondio Stazio (1663-1745) – scultore e stuccatore svizzero
Attilio Stazio (1923-2010) – numismatico italiano
Cecilio Stazio (230 a.C. c.a –168 a.C.), commediografo latino
Marco Stazio Prisco Licinio Italico (?) – uomo politico senatore e generale dell'Impero romano
Publio Papinio Stazio (40-96) – poeta latino che compare nella Divina Commedia
Stazio Gellio (Statius Gellius, ?) – condottiero sannita

Altro
Publio Aurelio Stazio – protagonista di romanzi storici scritti da Danila Comastri Montanari